Lorck er et efternavn og en slesvigsk-dansk slægt, der henviser til blandt andre:

 Carl Berendt Lorck
 Carl Julius Lorck
 Josias Lorck
 Jørgen Henrik Lorck
 Lorentz Lorck
 Melchior Lorck
 Thomas Lorck

Slægter fra Danmark